San Juan County kan syfta på flera olika countyn i USA

 San Juan County, Colorado
 San Juan County, New Mexico
 San Juan County, Utah
 San Juan County, Washington